USS Chicago (CA-29) — американский тяжёлый крейсер типа «Нортхэмптон», был спущен на воду 10 апреля 1930 года на военно-морской верфи Мар Айленд (Калифорния), окрещён мисс Е. Бриттен. Вступил в строй 9 марта 1931 года, командир — кэптен Саймонс ().

Предвоенная служба 
После тренировочного похода в Гонолулу, на Таити и Американское Самоа, «Чикаго» вышел из Мар Айленд 27 июля 1931 года, и совершил переход на восточное побережье, прибыв в бухту Форт Понд (штат Нью-Йорк) 16 августа. Там стал флагманским кораблем Командующего Разведывательного отряда крейсеров. Действовал в этом качестве до 1940 года.

В феврале 1932 года «Чикаго» с остальными кораблями отряда проводил учебные стрельбы для подготовки к ежегодному учению флота у берегов Калифорнии. После этого отряд базировался на западное побережье, и до 1934 года действовал в Тихом океане, от Аляски до Зоны Панамского канала и Гавайев. В 1934 году ежегодное учение проводилось в Карибском море, в мае за ним последовал президентский смотр в Нью-Йоркской гавани. Отряд действовал у восточного побережья и в Карибах до октября, затем вернулся в свою базу в Сан-Педро, Калифорния.

Переделки в довоенный период включали дополнительные 28-мм зенитные автоматы, установку радара CXAM и снятие всех торпедных аппаратов.

«Чикаго» базировался на Сан-Педро до 29 сентября 1940 года, после чего отбыл в Перл-Харбор.

В течение следующих 14 месяцев крейсер базировался на Перл-Харбор, упражняясь в разнородных и крейсерских соединениях, отрабатывая тактику и совместное плавание, и совершая походы в Австралию и к западному побережью.

Вторая мировая война 
В момент атаки японцев 7 декабря 1941 года «Чикаго» находился в море в составе 12-й тактической эскадры (TF 12). Эскадра немедленно начала 5-дневный поиск в треугольнике Оаху — Джонстон — Пальмира, пытаясь перехватить противника. Возвратилась в Перл-Харбор 12 декабря. С 14 по 27 декабря корабль действовал в составе 11-й эскадры (TF 11), выполняя поиск и патрулирование.

2 февраля 1942 года «Чикаго» вышел из Перл-Харбор назначением в бухту Сува, где формировалось новое соединение союзников. В течение марта и апреля крейсер действовал у архипелага Луизиады, прикрывая атаки на Лаэ и Саламауа, Новая Гвинея. Эта же позиция позволяла перехватывать попытки кораблей противника нападать на Порт-Морсби, так что одновременно крейсер осуществлял прикрытие американских войск, прибывающих на Новую Каледонию.

1 мая 1942 года «Чикаго» получил приказ выйти из Нумеа в распоряжение Командующего в Юго-западном Тихом океане, и 4 мая поддерживал удары авианосца «Йорктаун» (CV-5) по Тулаги, Соломоновы острова. 7 мая в составе группы поддержки он вышел на перехват японских сил, направлявшихся для захвата Порт-Морсби. На следующий день группа выдержала несколько воздушных атак, в ходе которых корабль понес потери в людях от обстрела, но продолжал движение, пока не стало ясно, что японцы повернули назад.

В июне-июле 1942 года корабль продолжал действовать в юго-западной части Тихого океана. С 7 по 9 августа он поддерживал первый бросок на Гуадалканал и другие острова архипелага. С них началось стратегическое контрнаступление американцев с конечной целью полного разгрома Японии. 9 августа корабль участвовал в бою у острова Саво. Получив попадание торпеды, «Чикаго» боролся с повреждениями, продолжая вести огонь до потери контакта с противником. Затем ушёл на ремонт в Нумеа, в Сидней и наконец в Сан-Франциско, куда прибыл 13 октября.

В начале января 1943 года «Чикаго» вышел из Сан-Франциско, снова направляясь в район боевых действий. 27 января покинул Нумеа в составе конвоя на Гуадалканал. В ночь на 29 января, когда корабли приближались к острову, начался налет авиации — завязка боя у острова Реннел. В ходе атак два горящих японских самолёта высветили силуэт крейсера, создав хорошую цель для торпедных атак. Два попадания в корабль вызвали обширные затопления и потерю энергетики. К концу атак отличной работой аварийных партий нарастание крена было остановлено. Крейсер «Луисвилл» (CA-29) взял обездвиженный корабль на буксир, утром его сменил буксир-спасатель «Навахо» (AT-64).

Во второй половине дня 29 января 1943 года противник возобновил атаки и, несмотря на большие потери, добился ещё четырёх попаданий торпед, в результате чего крейсер затонул в точке с координатами .

Награды 
За свою службу во время войны «Чикаго» был награждён тремя боевыми звездами.

См. также 
 Список боевых кораблей ВМС США, потерянных во Второй мировой войне (1—229)

Ссылки 
Dictionary of American Naval Fighting Ships: DANFS (1963) Vol. 2, pp.102-103.

Примечания 

Тяжёлые крейсера типа «Нортхэмптон»
Затонувшие корабли
Кораблекрушения 1943 года